

Мировой рейтинг UCI в шоссейных гонках

Чемпионаты мира

Олимпийские игры

Кубок мира UCI

Однодневные гонки (1.1 и 1.2)

Многодневные гонки (2.1 и 2.2)

Континентальные чемпионаты

Африканский чемпионат

Чемпионат Азии

Чемпионат Европы (до 23 лет)

Чемпионат Океании

Панамериканские чемпионаты

Национальные чемпионаты

Команды UCI

См. также

Примечания

Литература 
 
 
 
 

2008 год в велоспорте
Велогонки среди женщин